Koutchine (masculin ; en ) ou Koutchina (féminin ; en ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Koutchine (1888-1913), océanographe russe
 Maria Koutchina (1993-), athlète russe, spécialiste du saut en hauteur

Patronyme russe